Das Mixed der US Open 2013 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger waren Jekaterina Makarowa und Bruno Soares. Während Makarowa nicht zur Titelverteidigung antrat, erreichte Soares mit seiner neuen Partnerin Anabel Medina Garrigues das Halbfinale. Dort unterlagen sie mit 3:6 und 1:6 gegen Abigail Spears und Santiago González. Für Spears war es das erste Grand-Slam-Finale ihrer Karriere, González stand bereits bei den French Open 2012 im Finale. Sie unterlagen im Endspiel Andrea Hlaváčková und Max Mirny klar in zwei Sätzen. Damit konnte Hlaváčková ihren ersten Grand-Slam-Titel im Mixed gewinnen, Mirny gewann seinen dritten US-Open-Titel im Mixed und den vierten Mixed-Titel insgesamt. Im Halbfinale hatten die beiden mit Kristina Mladenovic und Daniel Nestor die Finalisten der French Open und Gewinner von Wimbledon knapp in drei Sätzen besiegt.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierdraw auf itftennis.com (englisch)

Mixed
2013